Revista Exibidor e Portal Exibidor é um veículo de comunicação especializado no mercado cinematográfico.A publicação é feita no Brasil com o apoio de um grupo de empresas. A revista foi criada em 2011, e o portal em 2013.

Ver também 
 Filme B

Empresas fundadas em 2011
Websites do Brasil
Publicações e sítios sobre cinema
Revistas do Brasil
Revistas em português
Revistas em papel